Sovrani del Brasile
 Presidente del Brasile
 Presidenti del Brasile